Narciarski bieg indywidualny mężczyzn na 15 km techniką dowolną został przeprowadzony 15 lutego. Zawody odbywały się na trasach w Whistler Olympic Park, a przystąpiło do nich 96 zawodników z 50 państw. Zmagania rozpoczęły się o godzinie 12:30 czasu lokalnego (UTC-9), tj. o 21:30 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Poszczególni biegacze startowali pojedynczo w odstępach co 30 sekund, a tryumfatorem zostawał ten, który pokona trasę w najkrótszym czasie. Tytuł zwycięzcy przypadł 23-letniemu Szwajcarowi Dario Colognie.

Wyniki

Bibliografia 

 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010